Chic Brodie ist der Name folgender Personen:

* Chic Brodie (Fußballspieler) (1937–2000), schottischer Fußballspieler
 Chic Brodie (Politiker) (* 1944), schottischer Politiker